8680 Rone, asteroide
 Rone, musicista francese nato nel 1980